TK est un surnom officiel du producteur et compositeur japonais Tetsuya Komuro.

TK est un nom qui désigne Tk, une couche de communication avec interface graphique.

TK est un sigle qui signifie :
 Turkmène, selon la norme ISO 639 des codes des langues ;
 Tokelau, selon la liste des Internet TLD: .tk ;
 TK est le code qui désigne le nome de Trikala (Thessalie) en tête des immatriculations grecques ;
 Team Kill, le fait de tuer intentionnellement ou non un membre de son équipe dans un jeu ;
 TK signifie aussi télékinésie.
 TK est également utilisé en domaine skiable pour identifier les remontées mécaniques de type téléski, ou 'tire-fesses';
 TK est l'abréviation de « en tout cas » en langage SMS ou argot Internet.
TK est un symbole, qui signifie :
 térakelvin, unité de mesure de température

TK est un nom notamment porté par :
 Anuradha TK (née en 1961), scientifique indienne.

Code